Jonathan Jackson (ator)
Thomas Jonathan Jackson Altizer
Jonathan Jackson de Lima Reis
Thomas Jonathan "Stonewall" Jackson

Desambiguações de antropônimos